Ел Пиолин има више значења:

 Ел Пиолин (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пиолин (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику